St. Mary’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Mary’s Episcopal Church (Arkansas), ID-Nr. 96000352
 St. Mary’s Episcopal Church (District of Columbia), ID-Nr. 73002118
 St. Mary’s Episcopal Church (Florida), ID-Nr. 97000351
 St. Mary’s Episcopal Church (Idaho), ID-Nr. 80001327
 St. Mary’s Episcopal Church (Kentucky), ID-Nr. 84000341
 St. Mary’s Episcopal Church (St. Mary Parish, Louisiana), ID-Nr. 80004327
 St. Mary’s Episcopal Church (West Feliciana Parish, Louisiana), ID-Nr. 80001774
 St. Mary’s Episcopal Church (Massachusetts), ID-Nr. 98001292
 St. Mary’s Episcopal Church (Howard County, Missouri), ID-Nr. 82003139
 St. Mary’s Episcopal Church (Jackson County, Missouri), ID-Nr. 78001663
 St. Mary’s Episcopal Church (New York), ID-Nr. 83001701
 St. Mary’s Episcopal Church (Pennsylvania), ID-Nr. 96000082
 St. Mary’s Episcopal Church (Rhode Island), ID-Nr. 80000009